Мала вас се може односити на:

 Мала вас (Добрепоље), насељено место у општини Добрепоље, Република Словенија;
 Мала вас (Горишница), насељено место у општини Горишница, Република Словенија;
 Мала вас при Гросупљем, насељено место у општини Гросупље, Република Словенија;
 Мала вас при Орможу, насељено место у општини Ормож, Република Словенија;